Симонів Дмитро (†1919) — політичний діяч.

 Симонів — село в Україні, Рівненський район, Рівненська область.

Українські прізвища
Прізвища на -ів